Соловей-Ключ — посёлок в Надеждинском районе Приморского края, вместе с сёлами Вольно-Надеждинское, Кипарисово, Прохладное и некоторыми другими входит в Надеждинское сельское поселение.

Соловей-Ключ расположен на речке Болотная, притоке Кневичанки. Посёлок связан автомобильной дорогой длиной 2 км с федеральной трассой  «Уссури». Расстояние до райцентра, посёлка Вольно-Надеждинское, по дороге составляет 4,5 км, до Владивостока — 35 км. Ближайшая железнодорожная станция Надеждинская расположена в 4,5 км к юго-западу.

Население

Примечания 

Населённые пункты Надеждинского района